Płasza (1163 m) – szczyt w Bieszczadach Zachodnich na granicy polsko-słowackiej
 Płasza (505 m) – szczyt w Bieszczadach Zachodnich przy zaporze w Solinie